Иту́рбиде () или Итурби́де ():
 Династия Итурбиде — бывшая династия мексиканских императоров, правившая в 1822—1823 годах:
 Агустин I (Агустин де Итурбиде-и-Арамбуру; 1783—1824) — мексиканский военный и государственный деятель, император Мексики (1822—1823).
 Агустин Херонимо де Итурбиде (Агустин II; 1807—1866) — мексиканский принц, наследник престола Мексики (1822—23).
 Агустин де Итурбиде (Агустин III; 1863—1925) — мексиканский принц, претендент на трон Мексики.

 Итурбиде, Грасьела (род. 1942) — мексиканский фотограф.

См. также 
 Сан-Хосе-Итурбиде
 Сан-Хосе-Итурбиде (муниципалитет)
 Агуа-Бланка-де-Итурбиде
 Дворец Итурбиде